В парному розряді жіночого тенісного турніру Washington Star International 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Том Оккер і Марті Ріссен виграли титул, у фіналі перемігши пару Джон Ньюкомб і Тоні Роч 3-6, 6-3, 6-2.

Основна сітка

Посилання 

Washington Star International